James Esdaile (1808-1859), médecin écossais
 Katharine Esdaile (1881-1950), historienne d'art anglaise

Patronyme écossais